Cephalotheca — рід грибів родини Cephalothecaceae. Назва вперше опублікована 1872 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 15 видів роду Cephalotheca:

Примітки

Джерела 
 Fuckel, L. 1872. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der rheinischen Pilze. Erster Nachtrag. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 25-26:287-346 — P.297

Роди грибів
Сордаріальні